

Geografia 
 Ife – Ife (Nigeria), antica città africana

 Ife – città della Nigeria

Sigle 
 Immunofixation Electrophoresis – immunofissazione, esame correlato all'elettroforesi delle sieroproteine
 In-flight entertainment – intrattenimento dei passeggeri durante un volo aereo
 Instituto Federal Electoral – organismo pubblico autonomo che organizza le elezioni politiche in Messico
 Istituto Finanziario Europeo – intermediario finanziario italiano

Biologia 
 Ife – filamenti che costituiscono il micelio, ovvero il corpo vegetativo, dei funghi

Codici 
 ife – codice ISO 639-3 della lingua ifè

Musica 
 Ife – canzone di Angélique Kidjo contenuta nella colonna sonora di Ace Ventura - Missione Africa